Bhíma může být
 Bhíma (mytologie) – postava hinduistické mytologie a Mahábháraty
 Bhíma (řeka) – řeka v Indii, přítok Krišny